Фа́тима Пта́чек (в другом произнесении Птацек) (, род. , Нью-Йорк, США) — американская актриса и модель.

Биография 
Мать Фатимы Птачек Лусия Эспиноса родилась в Эквадоре, в городе . Отец (Джек Птачек) — американец, родился в Куинсе, работал детективом в Нью-Йорке. Среди предков отца: норвежцы, чехи, ирландцы и колумбийцы.

Занималась верховой выездкой. Посещала школу для одарённых детей PS 150Q в Нью-Йорке. Занимаясь гимнастикой в Lana’s Gymnastics Club, стала тринадцатой в рейтинге штата Нью-Йорк. Фатима Птачек свободно владеет испанским языком, изучала севернокитайский язык (на который тратила по пять часов каждую субботу). Играла за шахматную команду своей школы.

Уже к 2013 году снялась более чем в 70 телевизионных рекламных роликов (Ralph Lauren, Benetton, Тhe Gap, McDonald’s, Pillsbury Toaster Strudels, Bisquick, McCormick...). Открыло юную модель агентство  в 2006 году, но в настоящее время она сотрудничает с Abrams Artists Agency.

Начала артистическую карьеру в 2006 году съёмками в мультипликационно-игровом телевизионном сериале . Озвучивала другие мультипликационные сериалы (особую популярность приобрёл сериал о Даше-путешественнице), снималась в небольших ролях телевизионных и художественных фильмов. В 2010 году участвовала в озвучивании видеоигры BioShock 2.

Известность в качестве актрисы получила, снявшись в короткометражном фильме  (2012 год) режиссёра , где сыграла роль девятилетней племянницы опустившегося героя, которая вселяет в него желание жить и спасает от самоубийства. Этот фильм был удостоен «Оскара» за лучший короткометражный игровой фильм в 2013 году, а также получил награды на 39 международных и национальных кинофестивалях.

В 2014 году Шон Кристенсен поставил на его основе полнометражный фильм «Пока я не исчезну», где Фатима Птачек сыграла роль той же героини, но уже в возрасте 11 лет. Этот фильм получил приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Венеции. Он был представлен ещё на десяти международных фестивалях и удостоен пятнадцати наград. Большую популярность приобрёл фрагмент фильма с танцем девочки в зале для боулинга под музыку песни «Sophia, So Far», которую написал сам Шон Кристенсен, будучи фронтменом бруклинской группы Stellastarr, он использовал эту песню ещё в 2012 году в фильме «Комендантский час», а затем повторно — в фильме «Пока я не исчезну».

В 2014 году снялась в роли второго плана в детском фильме режиссёра Ивэна Оппенхаймера «Игра в жизнь». Роль главной героини исполнила Уна Лоуренс.

Актриса проживает с родителями в Нью-Йорке. Долгое время Фатима Птачек мечтала выступить на Олимпийских играх. Среди планов актрисы были — поступление в Гарвардский университет, получение профессии адвоката и избрание первой женщиной-президентом США.

В апреле 2016 года Фатима Птачек оказалась в центре скандала, произошедшего в частной элитной школе The World School​, стоимость учёбы в которой достигает 40 000 $ в год, где она проходит обучение. Группу школьников, в составе которой была и Птачек, обнаружили за курением ароматических смесей в ванной комнате школы. Наказание для актрисы оказалось мягче, чем для других участников инцидента, что вызвало гнев их родителей.

С 2018 года Птачек является студенткой Стэнфордского университета.

Общественная деятельность 
Фатима Птачек является волонтёром и послом , организации, занимающейся детьми, больными СПИДом. Сотрудничает с  и Make-A-Wish Foundation, благотворительным фондом, помогающим исполнять желания смертельно больным детям, другими благотворительными ассоциациями.

В 2013 году по совокупности заслуг была включена в число почётных членов .

Фильмография (по IMDB)

Награды

Примечания

Литература 
  Интервью с Фатимой Птачек.

Ссылки 
 

Супермодели США
Актрисы озвучивания США
Актрисы телевидения США
Дети-актёры США
Женщины-комедианты
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Дети-модели США